Военно-морские силы Кореи:
 Военно-морские силы КНДР
 Военно-морские силы Республики Корея